Batin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Batin (ö), Ruse, 
 Batin (distrikt), Ruse, Obsjtina Borovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar